Rautenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Rautenbach (* 1959), Rallyefahrer und Unternehmer aus Simbabwe
 Conrad Rautenbach (* 1984), Rallyefahrer aus Simbabwe, Sohn von Billy Rautenbach
 Faan Rautenbach (* 1976), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Hanna Rautenbach (1889–1981), deutsche Politikerin (Nordrhein-Westfalen) (KPD)
 Robert Rautenbach (1931–2000), deutscher Ingenieur

Rautenbach ist der Name eines Fließgewässers:
 Rautenbach (Werra), linker Zufluss der Werra bei Blickershausen, Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Rautenbach bezeichnet ferner:
 Rautenbach (Unternehmen), Leichtmetallgießerei aus Solingen, 1972 von der Honsel AG übernommen

Siehe auch:
 Rautbach